Bundestagswahlkreis 211 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Südpfalz (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Pirmasens (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (2005)
 Bundestagswahlkreis Neustadt – Speyer (2002)
 Bundestagswahlkreis Traunstein (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Pfarrkirchen (1949 bis 1961)